Matterhorn steht für folgende Berge:
 Matterhorn, , Berg in der Schweiz und in Italien
 Matterhorn (Nevada), , Berg in Nevada, Vereinigte Staaten
 Matterhorn (Oregon), , Berg in Oregon, Vereinigte Staaten
 Matterhorn (Neuschwabenland), , Berg in Antarktika
 Matterhorn (Viktorialand), , Berg im Transantarktischen Gebirge

 Matterhorn Peak (Colorado), , Berg in Colorado, Vereinigte Staaten
 Matterhorn Peak (Kalifornien), , Berg in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Matterhorn Peak (British Columbia), , Berg in British Columbia, Kanada
 Klein Matterhorn, , Berg in der Schweiz

 Mali Matterhorn, , Berg in Slowenien
 Neny-Matterhorn, , Berg auf der Antarktischen Halbinsel
 Sacajawea-Matterhorn Ridge, , Berg in Oregon, Vereinigte Staaten

Matterhorn steht für:
 Matterhorn-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 (293909) Matterhorn, Asteroid
 Matterhorn: A Novel of the Vietnam War, zeitgenössischer Roman von Karl Marlantes über den Vietnamkrieg
 Matterhorn des Kaukasus